Clare puede referirse a:

Topónimos
 Clare, villa del estado de Australia Meridional, Australia;
 Clare, villa en el Condado de Antrim, Irlanda del Norte;
 Clare, villa en el Condado de Armagh, Irlanda del Norte;
 Clare, villa en el Condado de Down, Irlanda del Norte;
 Clare, ciudad del estado de Iowa, Estados Unidos;
 Clare, ciudad del estado de Míchigan, Estados Unidos;
 Clare, municipalidad de Nueva Escocia, Canadá;
 Clare, pueblo del estado de Nueva York, Estados Unidos;
 Clare, villa de Oxfordshire, Inglaterra;
 Clare, villa de Suffolk, Inglaterra;
 Clare Valley, región vitivinícola de Australia;
 Clarecastle, una pueblo del Condado de Clare;
 Condado de Clare, en la provincia de Munster, Irlanda;
 Condado de Clare, en el estado de Míchigan, Estados Unidos;
 Isla Clare, en la bahía de Clew, Irlanda;
 Mount Clare, villa del condado de Macoupin, Estados Unidos;
 Río Clare, en Irlanda.

Misceláneos
 Clare College, college de la Universidad de Cambridge.